Georg Brandt (chemik)
 Georg Brandt (wojskowy)